

Sigle 
 Sample per second  – unità di misura della frequenza di campionamento nella teoria dei segnali
 Small polyps scleractinia  – coralli duri a polipo piccolo
 Spark Plasma Sintering  – anche detto Field Assisted Sintering Technique (FAST), tecnica di produzione di polveri di materiale ceramico tramite corrente elettrica e pressione
 Sozialdemokratische Partei der Schweiz  – Partito Socialista Svizzero
 Socijalistička partija Srbije  – Partito Socialista di Serbia
 Solar power satellite  – satellite artificiale alimentato ad energia solare
 Standard for Portable Software - SyMenu standard di documentazione dei programmi portabili.
 Standard Positioning System  – servizio fornito dalla rete di satelliti del sistema Global Positioning System
 Super Proton Synchrotron  – acceleratore di particelle del CERN
 Spark plasma sintering  – anche detto "Field Assisted Sintering Technique (FAST)", tecnica di produzione di polveri di materiale ceramico tramite corrente elettrica e pressione

Codici 
 SPS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Sheppard AFB di Wichita Falls (Stati Uniti)
 sps – codice ISO 639-3 della lingua saposa

Mineralogia 
 Sps – abbreviazione di spessartina

Religione 
 S.P.S. – Società di San Patrizio per le missioni estere
 S.P.S. – Suore del Preziosissimo Sangue

Altro 
 SPS – sigla dell'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione Mondiale del commercio (dall'inglese Sanitary and PhytoSanitary agreement)
 SPS – targa automobilistica di Pszczyna (Polonia)

Note